Baru (geslacht), een geslacht van een drietal soorten uitgestorven krokodillen
 Boom uit centraal Zuid-Amerika, zie Dipteryx alata
 Baru (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Padang Sidempuan in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
 Baru (Roemenië), een gemeente in Roemenië
 Baru (striptekenaar), pseudoniem van de Franse striptekenaar Hervé Barulea
 Baru (album), een album van de latinrock-band Massada uit 1981

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Baru (Batang Kuis), in de provincie Noord-Sumatra
 Baru (Pasar Rebo), een plaats in het bestuurlijke gebied Oost-Jakarta in de provincie Jakarta
 Baru (Jeumpa), in de provincie Atjeh
 Baru (Manggar), in de provincie Banka-Billiton
 Baru (Maro Sebo), in de provincie Jambi
 Baru (Mestong), in de provincie Jambi
 Baru (Pulau Rakyat), in de provincie Noord-Sumatra
 Baru (Sama Dua), in de provincie Atjeh
 Baru (Sarolangun), in de provincie Jambi
 Baru (Sungai Tenang), in de provincie Jambi

of:
 Volcán Barú, vaak afgekort tot Barú, berg in Panama